

Geografia
Germania
Arnstein – comune della Baviera
Arnstein – comune della Sassonia-Anhalt

Persone
Emilio Arnstein (1886-1976) – calciatore, dirigente sportivo e arbitro di calcio austriaco